L’église Saint-Hubert de Gandrange peut faire référence à :
 une église construite au  ;
 une église construite au .